

Persone 
 Alfonso Airoldi (1729-1817) – arcivescovo cattolico italiano
 Angelo Airoldi (1942-1999) – sindacalista italiano
 Carlo Airoldi (1869-1929) – maratoneta italiano
 Cesare Airoldi (1774-1858) – politico e naturalista italiano
 Daniela Airoldi (1959) – attrice, cabarettista e cantante italiana
 Daniela Airoldi Bianchi (1960) – attrice teatrale, regista, pedagogista teatrale italiana
 Giuseppe Airoldi (1861-1913) – enigmista e giornalista italiano
 Giuseppe Airoldi  (...–...) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Julien Airoldi (1900-1974) – politico francese

Altro
 Airoldi o Ajroldi di Robbiate – famiglia della nobiltà milanese